Краснокутська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Краснокутська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Краснокутська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Краснокутська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії.